Gamonera puede referirse a:

 el nombre común de la planta Asphodelus fistulosus; o
 el nombre común de la planta Asphodelus ramosus.